Николай Николаевич Казанский — многозначный антропоним.
 Казанский, Николай Николаевич (род. 1952) — российский филолог, лингвист.
 Казанский, Николай Николаевич (1858—1914) — российский архитектор.